Тонъиль:

 Тонъиль Индастриз — нефтехимическая производственная компания, входящая в состав Тонъиль групп.
 Тонъиль Эйр Системс — компания, базирующаяся в Сеуле, занимающаяся производством и поставкой запчастей и расходуемых материалов вертолётной техники.
 Тонъиль групп — южнокорейский конгломерат.
 Тонъиль мудо — корейское боевое искусство.